Dyslokacja Wojsk Ochrony Pogranicza w 1957 roku – tabela zawiera spis jednostek organizacyjnych Wojsk Ochrony Pogranicza i rozmieszczenie po reformie formacji w 1956 roku. 18 maja 1957 cz.p.o. dowódca WOP Edward Dostojewski podpisał dokument opatrzony klauzulą „ściśle tajne” Wykaz dyslokacyjny etatowych oddziałów i pododdziałów Wojsk Ochrony Pogranicza. Dokument zawierał nazwę i numer jednostki, kategorie, punkt etatu, miejsce postoju i podległość. Na podstawie wykazu opracowana jest poniższa tabela.

Bibliografia 
 
 
 
 

Wojska Ochrony Pogranicza
Listy związane z wojskowością
Dyslokacja polskich formacji granicznych